Дир-Крик () — топоним США.

Населённые пункты 
  — статистически обособленная местность в Аризоне.
  — городок в Висконсине, округ Аутагейми.
  — городок в Висконсине, округ Тейлор.
  — деревня в Иллинойсе.
 Дир-Крик — город в Миннесоте.
  — городок в Оклахоме.

Тауншипы 

Айова
  — округ Уорт.
  — округ Уэбстер.
Индиана
  — округ Карролл.
  — округ Касс.
  — округ Майами.
Миссури
  — округ Бэйтс.
  — округ Генри.
Огайо
  — округ Мэдисон.
  — округ Пикауэй.
Прочие штаты
  — в Иллинойсе.
  — в Канзасе.
 Дир-Крик — в Миннесоте.
  — в Пенсильвании.

Прочие топонимы 
  — плотина и водохранилище в Юте.
  — резерват дикой природы в штате Нью-Йорк.

См. также 
 Дир-Ривер (Оленья река)
 Дир-Лейк (Оленье озеро)